Handtag kan syfta på:

 Dörrhandtag – ett handtag som sitter monterat på en dörr, och används för öppna eller stänga den
 Handtagskärna – en avlång kärna för tillverkning av stenredskap